J5, J-5 ou J05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS J5, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Shenyang J-5, un avion de chasse chinois.

Musique 
 The Jackson Five, un groupe de musique américain ;
 Jurassic 5, un groupe de rap américain ;
 Joyrex J5, un maxi de Caustic Window.

Photographie 
 Nikon 1 J5, un appareil photographique hybride de Nikon.

Sciences

Médecine 
 Laryngite obstructive aiguë (croup) et épiglottite aiguë (J05), d'après la classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 J5, désignation d’un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Transports

Automobile 
 Peugeot J5, un fourgon du constructeur français Peugeot.

Aviation 
 Piper J-5 Cub Cruiser, un avion léger américain ;
 .

Signalisation routière 
 Balise de signalisation de tête d'îlot en France.

Websérie 
 J-5, une websérie diffusée sur Nolife et Youtube.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres